Stanisław Żurawski (działacz) (1865-1943)
 Stanisław Żurawski (malarz) (1889-1976)